

Osoby o nazwisku Janowski 
 Aleksander Janowski (ur. 1866, zm. 1944) – polski podróżnik i krajoznawca, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 Andrzej Janowski (ur. 1935, zm. 2020) – polski pedagog, profesor nauk humanistycznych
 Dawid Janowski (ur. 1868, zm. 1927) – polski szachista
 Gabriel Janowski (ur. 1947) – polski polityk ludowy, poseł na Sejm RP
 Henryk Janowski (ur. 1951) – polski bokser
 Jan Janowski (ur. 1928, zm. 1998) – polski inżynier metalurg, rektor AGH, poseł na Sejm RP, wiceprezes Rady Ministrów, minister-kierownik Urzędu Postępu Technicznego i Wdrożeń w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
 Janusz Janowski (ur. 1965) – polski malarz, doktor nauk humanistycznych 
 Jarosław Janowski (ur. 1943, zm. 2016) – polski konstruktor lotniczy
 Jarosław Janowski (ur. 1967) – polski wioślarz 
 Józef Kajetan Janowski (ur. 1832, zm. 1914) – polski architekt, sekretarz stanu Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym 
 Jurij Janowski (ur. 1902, zm. 1954) – ukraiński poeta i prozaik
 Ludwik Janowski (ur. 1878, zm. 1921) – historyk kultury i oświaty.
 Marian Janowski (ur. 1937) – polski działacz społeczny i samorządowy, burmistrz Połczyna-Zdroju
 Marek Janowski  (ur. 1939) – dyrygent niemiecki pochodzenia polskiego
 Mieczysław Janowski (ur. 1947) – polski działacz polityczny i samorządowy
 Paweł Janowski (ur. 1968) – polski historyk, teolog
 Piotr Janowski (ur. 1951, zm. 2008) – polski skrzypek
 Robert Janowski (ur. 1961) – polski piosenkarz, kompozytor, poeta, aktor, dziennikarz radiowy i prezenter telewizyjny
 Stanisław Janowski (ur. 1866, zm. 1942) – polski malarz, ilustrator i scenograf

Inne 

 Powiat janowski – powiat w Polsce, w województwie lubelskim
 Rejon janowski – rejon w południowo-zachodniej Białorusi, w obwodzie brzeskim
 Rejon janowski – rejon na Litwie
 Cmentarz Janowski – cmentarz we Lwowie założony w 1883
 Obóz Janowski – niemiecki hitlerowski obóz zagłady we Lwowie
 Janowski − kaszubska rodzina szlachecka i jej herb

Zobacz też 
 Budy Janowskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Lasy Janowskie – obszar leśny położony Kotlinie Sandomierskiej
 Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – park krajobrazowy obejmujący Lasy Janowskie
 Rezerwat przyrody Lasy Janowskie – rezerwat przyrody obejmujący Lasy Janowskie
 Janowska

Polskie nazwiska